Сталев — фамилия; имеет женскую форму Сталева.
 Сталев, Андрей (род. 1989) — эстонский пловец в ластах.
 Сталев, Евгений Евгеньевич (род. 1979) — советский и российский бильярдист.